srg – codice ISO 639-3 della lingua sulod
 SRG – vecchio codice valutario ISO 4217 del Fiorino surinamese (ora sostituito dal Dollaro surinamese-SRD), ex valuta del Suriname